Монтастрюк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ло і Гаронна
 Монтастрюк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Монтастрюк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї